Karl Haug ist der Name folgender Personen:

* Karl Haug (Architekt) (1885–??), deutscher Architekt 

 Karl H. Haug, deutscher Jurist und Autor 

Siehe auch:
 Carl Friedrich Haug